Сыртлановы () — дворянский род. Из башкир деревни Шланлыкулево Канлинской волости Казанской дороги (ныне Буздякского района Республики Башкортостан).

Башкирский род Сыртлановых во 2-й половине XIX века записан в дворянскую родословную книгу Уфимской губернии.

Общая характеристика 
Родоначальником башкирского рода Сыртлановых является Ишбулды Сыртланов (1757—1833), указной мулла.

Из сыновей Ишбулды Сыртланова наиболее известны:
 Шигабитдин Сыртланов (1793—1813) служил в звании походного есаула. Принимал участие в Отечественной войне 1812 года и заграничных походах русской армии в 1813—1814 гг.
 Шагиахмет Сыртланов (1797—?) — зауряд-есаул (1815). С 1814 года Шагиахмет Сыртланов проходил службу в XII Башкирском кантоне: в 1816 году и 1833 году — походный есаул, а в 1818—1826 гг. — юртовой старшина.
 Шагимардан Сыртланов (1803—?) — в 1816 году служил помощником старшины, а в 1834 году являлся указным муллой.
 Шагигардан Сыртланов (1804—?) — войсковой старшина. С 1821 года Шагигардан Сыртланов проходил службу в XII Башкирском кантоне: с 1828 года — урядник, с 1833 года — помощником кантонного начальника, а с 1834 года являлся кантонным начальником. В 1835 году получил звание хорунжия, в 1839 году — сотника, а в 1842 году — есаула. С 1856 года — кантонный начальник XXI Башкирского кантона. Был награждён медалью «В память Восточной войны 1853—1856 гг.». Шагигардану Сыртланову принадлежали две мельницы и один конный завод в Белебеевском уезде Оренбургской губернии. Был женат на Сарбифахриямал Мутиной.
 Гимадитдин Сыртланов (1805—?) служил указным муэдзином.
 Мифтахутдин Сыртланов (1807—?) — урядник (1829). С 1823 года Мифтахутдин Сыртланов проходил службу в XII Башкирском кантоне, а в 1831 году — в городе Оренбурге.
 Габдулвагап Сыртланов (1816—?) — урядник.
 Шигабитдин Сыртланов (1818—?) — урядник.

Из сыновей Шагиахмета Сыртланова наиболее известен Сиражетдин Сыртланов (1818—1858) — зауряд-хорунжий.

Из сыновей Шагимардана Сыртланова наиболее известен Имамутдин Сыртланов (1824—?), служивший указным муллой.

Из сыновей Шагигардана Сыртланова были наиболее известны:
 Арсланбек Сыртланов (1830—?) — зауряд-сотник (1857). С 1848 года проходил службу в XIII Башкирском кантоне, а с 1857 года являлся помощником начальника XXI Башкирского кантона. В 1850 году получил звание урядника, в 1852 году — зауряд-хорунжий. Арсланбек Сыртланов был награждён медалью «В память Восточной войны 1853—1856 гг.»
 Зигангир Сыртланов (1832—?) служил указным муллой.
 Шагисултан Сыртланов (1834—?) — сотник. В 1855 году окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус. Проходил службу в XXI Башкирском кантоне, с 1861 года являлся начальником ХХ Башкирского кантона. Награждён медалью «В память Восточной войны 1853—1856 гг.». Совместно с отцом Шагигарданом Сыртлановым владел водяной мельницей и конным заводом в Белебеевском уезде.
 Шагигарей Сыртланов (1843—?) являлся шакирдом в медресе.
 Шагихайдар Сыртланов (1847—?) — депутат Государственной Думы I и II созыва от Уфимской губернии. Почётный мировой судья. От дворян Уфимской губернии являлся руководителем Самарского отдела Российского государственного дворянского собрания. Член партии «Союз мусульман».

Из сыновей Шагихайдара Сыртланова были наиболее известны:
 Галиаскар Сыртланов (1875—1912) — депутат Государственной Думы III созыва от Уфимской губернии. Полковник в отставке, присяжный поверенный. Был женат на Амине Сыртлановой (Шейх-Али).
 Равиль Сыртланов (1877—1916) — генерал-майор Генерального штаба. Один из организаторов агентурной разведки в Персии, Афганистане и Восточном Туркестане, командир 166-го пехотного Ровенского полка.
 Юсуф Сыртланов (1879—?), окончил Михайловское артиллерийское училище. В 1909 году служил в 1-й Туркестанской артиллерийской бригаде в чине штабс-капитана. Во время Первой мировой войны служил в составе 1-го Иваногородского отдельного тяжелого артдивизиона на Западном фронте, с 1917 года — на Северной фронте. За отличие в боях в 1916 году был награждён Георгиевским оружием. С 1918 года служил в Башкирском войске.

К башкирскому роду Сыртлановых также принадлежит Ампир Шайбакович Сыртланов (род. 1936) — кандидат технических наук (1983). Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Российской Федерации (1992), заслуженный нефтяник Республики Башкортостан (1992). В 1960 году окончил Уфимский нефтяной институт. В 1984—2003 гг. в АНК «Башнефть». Депутат Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан II созыва. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1986), «Знак почёта» (1981).

Также к роду Сыртлановых принадлежат:
 М. И. Сыртланов (1923—1944) — командир отделения 569-го стрелкового полка, старший сержант, Герой Советского Союза.
 Р. С. Сыртланов (1908—1979) — советский башкирский актёр, театральный педагог. Заслуженный артист РСФСР (1955).

Литература 
 Булгаков Р. М. Башкирские родословные. Уфа, 2002.
 Гайсин Г. Башкирские тарханы и дворяне // «Ватандаш». 1999. № 10. С. 154—159.
 Гумеров Ф. Х. Законы Российской империи о башкирах, мишарях, тептярах и бобылях. Уфа, 1999.
 Ильясова А. Я. Особенности формирования дворянского сословия из башкир. // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. № 38 (176). История. Вып. 37. С. 26—32
 
 Сайфуллина Л. Ф. Правящая элита Башкирии конца XVI — первой половины XIX вв.: Основные этапы формирования.// Вестник БИСТ. № 3 (7), 2010. С.132—139.

Примечания

Ссылки 
 
 Мусульманские депутаты Государственной думы России. 1906—1917 гг.: Сборник документов и материалов / Сост.  Л. А. Ямаева. — Уфа: Китап, 1998.
 Хөсәйенов Ғ. Б. Башҡорт дворяндары династиялары: Солтановтар, Сыртлановтар.  // «Ватандаш». 2002. № 7. С. 99—122.

Башкирская аристократия